Kakao steht für:
 Kakao, eine Pflanze, ihre Samen und Produkte daraus
 Kakao (Getränk)
 Kakao (Unternehmen), ein südkoreanisches Unternehmen

Siehe auch:
 Kakaobaum
 Cacao
 Kakau
 KakaoTalk